Aksaray, une ville de Turquie ;
 Aksaray, un quartier du district de Fatih à Istanbul ;
 Aksaray, une province de Turquie ;
 Aksaray, une circonscription électorale de Turquie ;
 Aksaray, une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul.